Bildhauerwerkstatt steht für:

 Atelier eines Bildhauers, siehe Bildhauerei
 Gemeinschaft bildender Künstler, siehe Malerschule (Kunstgeschichte)
 Bildhauer (Sternbild), historisches Sternbild